Этельред II () — имя нескольких англосаксонских королей:
 Этельред II — король Нортумбрии (841—844, 844—848)
 Этельред II — король Восточной Англии (870-е годы)
 Этельред II — король Мерсии (879—883) и элдормен Мерсии (883—912)
 Этельред II Неразумный — король Англии (978—1013 и 1014—1016)